Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2012 года проходил в Пхёнтхэке (Южная Корея) 24-30 апреля. Это был 43-й мужской и 24-й женский чемпионат Азии.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачет по странам

Большие медали

Большие и малые медали

Ссылки 

2012
тяжёлая атлетика
Чемпионаты Азии в Республике Корея
тяжёлая атлетика
Апрель 2012 года
2012 год в тяжёлой атлетике